Durando peut faire référence à:

Patronymie
 Giacomo Durando (1807-1894) est un général et homme politique italien.
 Giovanni Durando (1804-1869) est un général italien du XIX siècle
 Marc-Antoine Durando (1801-1880) est un prêtre lazariste fondateur des sœurs nazaréennes de la Passion 
 Richard Durando (1910- ) est un peintre d'origine argentine